НФЛ в сезоне 1939 — стал 20-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Грин Бэй Пэкерз — Нью-Йорк Джайентс 27:0

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1939.pdf Сезон 1939 года в деталях]

Сезоны НФЛ